Lopar je lahko:
 lopar, orodje za polaganje kruha v peč
 lopar, pripomoček za nekatere športne igre z žogo
 teniški lopar, tudi reket,  pripomoček za igro tenisa
 loparji (Molidae), družina morskih rib
 lopar (Ranzania laevis), riba iz družine loparjev

Lopar je ime več naselij:
 Lopar, naselje v Mestni občini Koper
 Lopar, naselje na Otoku Rab, (Hrvaška)